El término Ogoniok  puede referirse a:

Personalidades 

Katia Ogoniok (1977-2007), cantante rusa.

Localidades 

Ogoniok (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Ogoniok (Oremburgo), localidad del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Ogoniok (Sajá), localidad de la república de Sajá, en Rusia.

Otros 

Ogoniok (revista), revista rusa y soviética, fundada en 1899.
Ogoniok (fábrica de juguetes), fábrica de juguetes soviética y rusa.